Papež Adeodat je bilo ime več papežev:

 Papež Adeodat I. (615–618)
 Papež Adeodat II. (672–676)